

Населені пункти та їхні частини

 Біловежа — гміна в Гайнівському повіті Підляського воєводства
 Бяловежа — село в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бяловежа — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Бяловежа — село в гміні Каменник Ниського повіту Опольського воєводства
 Біловежа (Бяловежа) — село в гміні Біловежа Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Бяловежа — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бяловежа — осада в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки